Копнинский сельский округ

Владимирская область 

Копнинский сельский округ Селивановского района

Копнинский сельский округ Собинского района

Московская область 

Копнинский сельский округ Раменского района (1994—1998)

Ярославская область 

Копнинский сельский округ Переславского района